KBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kabala (Sierra Leone)
 kba – codice ISO 639-3 della lingua kalarko
 KBA - Kraftfahrt-Bundesamt - Autorità federale tedesca per la circolazione stradale, subordinata al Ministero federale degli affari digitali e dei trasporti